West Orange kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Orange (New Jersey)
West Orange (Texas)